Municipio de Andover puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Andover (condado de Day, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Day.
 Municipio de Andover (condado de Henry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Andover (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Andover (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Sussex.
 Municipio de Andover (condado de Ashtabula, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashtabula.